Vice versa è una locuzione latina (traducibile dal latino come "cambiato", "invertito") che può riferirsi a:

Letteratura
Vice-versa, o una lezione per i padri (Vice Versa: A Lesson to Fathers) – romanzo del 1882 di F. Anstey
Viceversa Letteratura (conosciuta anche come Viceversa) – rivista letteraria svizzera promossa dal Service de presse suisse

Musica
Vice Versa – band inglese di new wave
Vice versa – album del 2021 di Rauw Alejandro
Viceversa – album del 2020 di Francesco Gabbani
Viceversa – singolo del 2020 di Francesco Gabbani

Nella cultura di massa
Dal soggetto di F. Anstey sono state tratte le seguenti opere di finzione.
Vice Versa – film muto del 1916 diretto da Maurice Elvey
Vice Versa – film TV del 1937
Vice Versa – film TV del 1961
Vice Versa – serie TV del 1981
Vice versa – film del 1948 di Peter Ustinov
Viceversa, due vite scambiate (Vice Versa) – film del 1988

Note

Altri progetti